Ansquer ist der Familienname folgender Personen:

Simone Ansquer (* 1960), französische Schriftstellerin
Vincent Ansquer (1925–1987), französischer Politiker